Gund ou Gunde sont des prénoms ou patronymes pouvant désigner:

Prénom
Gunde Svan (né en 1962), skieur cross-country suédois

Patronyme
 (né en 1938), artiste et philanthrope américain
 (né en 1939), homme d'affaires américain
 (né en 1987), skieur cross-country et de montagne suédois
, architecte américain

Autres
Gund, manufacturier d'animaux en peluche
, étude transdisciplinaire de l'université du Vermont

Voir aussi

Homonymie de patronyme